Ре́йлинги:
 Рейлинги — детали на крыше автомобиля в форме реек.
 Рейлинги (навесная система) — навесная система для размещения на стенах кухни и в ванной или туалетной комнатах различных полок, крючков, сушилок и других аксессуаров.
 Рейлинги — вид ручек для мебели в виде палочки.